Ezeala ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Ezeala (* 1995), deutscher American-Football-Spieler
 Ikenna Ezeala (* 2001), österreichischer Fußballspieler